Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 14 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Włoch Piero Gros, srebro wywalczył jego rodak Gustav Thöni, a brąz zdobył Willi Frommelt z Liechtensteinu.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976